Ženská čtyřhra I. ČLTK Prague Open 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třináct dvojic. V sezóně 2020 se nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly Rumunka Nicoleta Dascăluová s Kypřankou Ralucou Șerbanovou, které do turnaje nezasáhly. 

Vítězem se stal druhý nasazený, maďarsko-belgický pár Anna Bondárová a Kimberley Zimmermannová, který ve finále zdolal švýcarsko-rumunské turnajové jedničky Xenii Knollovou s Elenou-Gabrielou Ruseovou po setech 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 65 bodů a získaly první společnou trofej. Bondárová na okruhu ITF Women's World Tennis Tour vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul a pro Zimmermannovou to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Xenia Knollová /  Elena-Gabriela Ruseová (finále)
  Anna Bondárová /  Kimberley Zimmermannová (vítězky)
  Anastasia Dețiuc /  Johana Marková (semifinále)
  Tayisiya Mordergerová /  Yana Mordergerová (čtvrtfinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 I. ČLTK Prague Open 2021 – ženská čtyřhra na stránce ITF

I. ČLTK Prague Open 2021